Donnay est un nom de famille notamment porté par :

 Auguste Donnay (1862 - 1921), peintre belge ;
 Jean Donnay (1897 - 1992), peintre et graveur belge ;
 Maurice Donnay (1859 - 1945), auteur dramatique français ;
 Patrick Donnay (1956-), acteur belge.

Toponyme 
 Donnay, commune dans le département du Calvados
Manoir de Donnay situé dans cette commune.

Entreprise 
 Donnay, marque de tennis

Homonymie de patronyme